Mercury Montego (1967) – sedan klasy aut luksusowych produkowany w latach 1967–1976.
 Mercury Montego (2004) – sedan klasy średniej produkowany w latach 2004–2007.

Inne 
 Mercury Montego GT – samochód sportowy produkowany w latach 1972–1973.